

Toponimi 
 Canada
  Blakeney  – località dell'Ontario
 
 Regno Unito
  Blakeney  – località del Gloucestershire
  Blakeney  – località del Norfolk

 Stati Uniti d'America
  Blakeney  – località del Texas

Letteratura 
 Percy Blakeney – protagonista del ciclo di romanzi di Emma Orczy La primula rossa

Persone 
  Antonio Blakeney  – cestista statunitense
  Edward Blakeney  – generale britannico
  Olive Blakeney  – attrice statunitense

Zoologia 
  Blakeney  – razza equina